North End steht für:
 North End (Boston), einen Stadtteil von Boston
 North End (Bexley), Stadtteil des London Borough of Bexley
 North End (London Underground), eine nie eröffnete Station der London Underground